Alyson Dudek (née en 1990), patineuse de patinage de vitesse sur piste courte américaine ; 
 Anne Dudek (née en 1975), actrice américaine d'origine polonaise, principalement connue pour son rôle dans la série télévisée Dr House ;
 Arnaud Dudek (né en 1979), écrivain français ;
 Jerzy Dudek (né en 1973), footballeur polonais ;
 Laurence Dudek (né en 1968), autrice française ;
 Romain Dudek (né en 1973), chanteur français ;
 Sebastian Dudek (né en 1980), footballeur polonais.

Patronyme polonais